Ce tableau recense les différents vice-présidents de la République des Seychelles depuis son indépendance de la Couronne d'Angleterre le .

Politique aux Seychelles
Liste en rapport avec les Seychelles
Histoire des Seychelles
Seychelles